Csehország
 Mýtinka, Jeseník településrésze a Jeseníki járásban
 Mýtinka, Měděnec településrésze a Chomutovi járásban
 Mýtinka, Vojtanov településrésze a Chebi járásban
 Mýtinka, egykori település a Český Krumlov-i járásban